Die Cathay Pacific Hong Kong Squash Open 2007 fanden vom 7. bis 11. November 2007 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 120.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 89.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger der Herren war Amr Shabana, der auch in diesem Jahr das Turnier zum nunmehr zweiten Mal gewann. Mit 11:13, 11:3, 11:6 und 13:11 besiegte er im Finale Grégory Gaultier. Vorjahressiegerin Nicol David verteidigte in der Damenkonkurrenz erfolgreich ihren Titel. Im Finale besiegte sie Natalie Grinham mit 9:3, 9:5 und 10:8 und gewann so ihren 24. Karrieretitel.
 
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Max Lee und Elise Ng einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08